

Famiglie 
 Clan Stewart – clan scozzese i cui esponenti divennero sovrani di Scozia.
 Stuart – dal XVI secolo gli Stewart impiegarono la trasposizione francese del loro cognome

Geografia 
 Isola Stewart – isola della Nuova Zelanda.
 Stewart – isola nell'arcipelago delle Salomone.
 Stewart – cittadina della Columbia Britannica, in Canada
 Stewart – comune del Minnesota, negli Stati Uniti d'America
 Stewart – isola delle Andamane, in India
 Stewart – fiume del Canada, nello Yukon
 Stewart – fiume del Canada, nella  Columbia Britannica

Persone

Altro 
 Stewart Grand Prix – scuderia automobilistica di Formula 1 appartenente a Jackie Stewart
 Stewart – personaggio immaginario del romanzo Recovery Road di Blake Nelson